Svatý Jan  ist der Name folgender Orte in Tschechien

 Svatý Jan, Gemeinde im Okres Příbram
 Svatý Jan nad Malší, Gemeinde im Okres České Budějovice
 Svatý Jan pod Skalou, Gemeinde im Okres Beroun
 Svatý Jan, Ortsteil von Struhařov u Benešova, Okres Benešov
 Svatý Jan t. Krsovice, Ortsteil von Chlístovice, Okres Kutná Hora
 Svatý Jan (Květov), Ansiedlung in der Gemeinde Květov, Okres Písek
 Svatý Jan, Wüstung in der Gemeinde Kočov, Okres Tachov